Парулава:
 Парулава, Бадри Михайлович (род. 1954) — советский футболист.
 Парулава, Зураб Иродиевич (род. 1960) — советский и российский футболист. 
 Парулава, Ия (род. 1967) — советская и грузинская киноактриса.